La Ribera d'Oms és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, als Aspres (Rosselló), en els termes comunals d'Oms i de Calmella.

Es forma per la unió dels còrrecs de la Fresquera i del Mas Soler, al nord-oest del poble d'Oms, del qual pren el nom, i discorre i marxa cap al nord. Aviat comença a fer de termenal entre la comuna d'Oms i la de Calmella, tram en la qual rep per la dreta el Còrrec de la Plantada. Al cap de poc entra del tot dins del terme de Calmella. Al cap de poc rep l'afluència per l'esquerra de la Ribera de Calmella, poc després per la dreta el Còrrec de la Calcina, passa a ran, a ponent, del Mas d'en Llinars, i poc després s'ajunta amb el Còrrec del Romegós, que hi arriba per l'esquerra, donant pas a la Ribera de Sant Amanç.

Referències 

Oms, Ribera D'
Oms, Ribera D'
Oms, Ribera D'
Oms, Ribera D'